Kartensatz steht für:

 eine Zusammenstellung von Spielkarten für ein Kartenspiel, siehe auch Spielkarte#Kartenblätter
 einen Teil eines Kartenwerks, zum Beispiel die ein bestimmtes Gebiet abdeckenden Kartenblätter